Aquilla kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Aquilla (Ohio)
Aquilla (Texas)